Uma esfera (do latim sphaera < grego σφαῖρα, sphaira) é um objeto com a forma de uma bola, mas o termo também pode ser usado para se referir a regiões ou superfícies de forma esférica, para além de ter diversos usos metafóricos e figurativos.

Na matemática
 Esfera, o conjunto de pontos a uma distância fixa de um ponto central no espaço;
 Hiperesfera ou n-esfera, o conjunto de pontos a uma distância fixa de um ponto central num espaço com n+1 dimensões;
 Esfera oblata, elipsoide que possui um eixo polar menor do que o diâmetro do círculo do equador;
 Esfera de Riemann, método para ampliar o plano de números complexos com um ponto no infinito adicional;

Na astronomia
 Esfera celeste, a descrição astronómica do céu;
 Esfera planetária, referindo-se ao modelo geocêntrico do universo e ao conceito da musica universalis;
 Esfera armilar, modelo físico da esfera planetária;

Na astrofísica
 Esfera de influência (astrodinâmica);
 Esfera de Hill ou Esfera de Roche, esfera gravitacional de influência de um corpo astronômico na presença de perturbações gravitacionais de outro corpo, mais massivo, o qual ele orbita;
 Esfera de Strömgren, esfera de hidrogénio ionizado (H II) ao redor de uma estrela jovem de classe espectral O ou B;

Uso metafórico ou figurativo
 Noosfera, esfera do pensamento humano;
 Esfera do conhecimento, conjunto unificado ou colecção de conhecimento;
 Esfera de influência, uma região de influência metafórica em redor de uma pessoa, conceito país, etc; 
 Esfera pública, dimensão na qual os assuntos públicos são discutidos pelos atores públicos e privados;
 Esfera privada, setor determinado da vida em sociedade na qual um indivíduo goza de certo grau de autoridade, livre de intervenções governamentais ou de outras instituições;
 Esfera de Coprosperidade da Grande Ásia Oriental, conceito criado e promulgado durante o Período Showa pelo governo e militares do Império do Japão;

Na cultura popular
 Esfera (livro), romance de ficção científica de Michael Crichton;
 Esfera (filme), filme de ficção científica de 1998, baseado no romance homónimo, realizado por Barry Levinson;
 A Esfera dos Livros, editora portuguesa pertencente ao grupo italiano RCS Mediagroup.

Desambiguação